Николай Иванович Петров (?—1878) — чиновник ведомства министерства государственных имуществ, ; автор биографических очерков.

Образование получил в Черниговской гимназии и в Нежинском лицее князя Безбородко, курс в котором окончил первым студентом в 1844 году.

Определившись в службу 23 ноября 1844 года, он выслужил чин действительного статского советника (22.12.1872). Занимал место управляющего Радомской казённой палаты.

Известен как автор биографических очерков в сборнике «Лицей кн. Безбородко».

Был награждён орденами: российскими — Св. Станислава 2-й ст. с императорской короной (1864), Св. Анны 2-й ст. (1865), Св. Владимира 3-й ст. (1876); прусским орденом Красного орла 3-й ст. (1859); медалями — серебряная «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском», бронзовая «В память войны 1853—1856 гг.», «За усмирение польского мятежа 1863—1864 гг.»

Литература 
 
 Петров Николай Иванович // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е марта 1878 года. Т. 1. — С. 796.

Писатели по алфавиту
Писатели Российской империи
Писатели XIX века
Выпускники Черниговской гимназии
Выпускники Нежинского лицея (гимназии)